Il termine Tritonal può riferirsi a:
 Tritonal – miscela esplosiva
 Tritonal – duo musicale pop/trance statunitense